Il doppio  del Maccabi Men's Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Ti Chen e Danai Udomchoke 7-65, 5-7, [10-7].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)
 Andrew Coelho /  Joseph Sirianni (semifinali)

 Matthew Ebden /  Adam Feeney (primo turno)
 Ti Chen /  Danai Udomchoke (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maccabi Men's Challenger 2009